Ardex bezeichnet:

 Ardex (Baustoffhersteller), einen deutschen Baustoffhersteller
 Automobiles Ardex, einen ehemaligen französischen Automobilhersteller